Geografia:
 Rupert (Idaho)
 Rupert (Pennsilvània)
 Rupert (Vermont)
 Rupert (Virgínia de l'Oest)
 Terra de Rupert, territori de l'Amèrica del Nord.
 Biografies: 
 Rupert Costo (Anza, Califòrnia, 1906 - 1989), escriptor i activista cahuilla.
 Rupert Grint (Hertfordshire, Anglaterra, 1988), actor de cinema anglès.
 Rupert Keegan, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Rupert Maria de Manresa (Manresa, 1869 - Gènova, 1939), religiós caputxí.
 Rupert Murdoch (Melbourne, 1931), empresari dels mitjans de comunicació australià.
 Rupert de Salzburg (660 - 710), bisbe, fundador de Salzburg, venerat com a sant.